Toda kan avse:

Personer

Med Toda som förnamn
 Toda av Pamplona (885–970), spansk (baskisk) drottning
 Toda av Ribagorza (död 1011), spansk grevinna

Med Toda som efternamn
 Kazuyuki Toda (född 1977), japansk fotbollsspelare
 Mitsuhiro Toda (född 1977), japansk fotbollsspelare
 Toda Shinryūken Masamitsu (1824–1909), japansk kampsportsmästare
 Takayoshi Toda (född 1979), japansk fotbollsspelare

Geografi
 Toda, Saitama, stad i Japan

Japanska efternamn
Efternamnsförgreningssidor
Kvinnonamn
Förnamnsförgreningssidor